Тинги́р — город на востоке Марокко. Входит в состав провинции  в области Сус-Масса-Драа. Провинция была выделена из состава провинции  (область Сус-Масса-Драа) и провинции  (область Мекнес-Тафилалет) в 2009 году.

Население 
Население — 36 391 чел. (2004), среднегодовой прирост за период 1994—2004 гг. — 1,9%.

География 

Тингир расположен в , рядом с каньоном , к югу от Высокого Атласа и к северу от Антиатласа. Местность представляет собой оазис длиной 30 км и шириной 4 км. Климат засушливый, осадки выпадают в основном осенью и зимой.

Образование 
В Тингире работают 15 высших учебных заведений.

Экономика 
Доля экономически активного населения в Тингире составляет всего 28,1% (10 209 чел.). Это связано с большой долей молодёжи в структуре населения и высоким уровнем миграции. Среди мужчин доля экономически активного населения составляет 47,2%, среди женщин — только 9,5%, что обусловлено традиционным для восточных стран образом жизни, в котором роль женщин сводится прежде всего к домашним, семейным заботам. Больше всего людей работает в таких сферах, как строительство, управление, коммерция и промышленность (в том числе кустарное производство). Меньше доля занятых в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве и сфере услуг.

В области сельского хозяйства наибольшее распространение имеют такие культуры, как люцерна и зерновые. В меньшей степени выращиваются маис, бобовые, картофель и томаты. Распространённость сельхозтехники крайне не велика, в основном, все работы осуществляются с помощью сохи и мотыги. Что касается животноводства, то местное население разводит овец, коров и лошадей.

Город является туристическим центром, что обусловлено, в первую очередь, наличием природных достопримечательностей.

В промышленности преобладают производство стройматериалов и механообработка, производство листового железа. Среди кустарных промыслов развито, например, столярное дело.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Муниципалитет Тингира 

Города Марокко